Сан-Мильян (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куадрилья-де-Сальватьерра. Занимает площадь 85,41 км². Население — 725 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 28 км.

История 
Город основан в 1360 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Cuadrilla de Salvatierra

Муниципалитеты Алавы